E3 Harelbeke 2017 var den 60. udgave af cykelløbet E3 Harelbeke. Det var det 11. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret 24. marts 2017. Løbet blev vundet af belgiske Greg Van Avermaet fra , foran landsmændene Philippe Gilbert og Oliver Naesen.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Matti Breschel kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Christopher Juul-Jensen kørte for 
Magnus Cort kørte for 
Michael Mørkøv kørte for 
Søren Kragh Andersen kørte for 
Mads Pedersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2017
UCI World Tour 2017